Die Route nationale 59, kurz N 59 oder RN 59, ist eine französische Nationalstraße.

Aktueller Straßenverlauf 
Die aktuelle Nationalstraße führt seit 1824 von Lunéville nach Sélestat, geht auf die Route impériale 78 zurück und hatte bis 2006 eine Länge von 96 Kilometern.

2006 wurde die Passstraße über den 772 Meter über NN liegenden Col de Sainte-Marie herabgestuft, da parallel die durch mautpflichtigen Maurice-Lemaire-Tunnel führende Nationalstraße 159 verläuft. Dadurch verkürzte sich ihre Länge auf 75 Kilometer. Zwischen Saint-Dié und Lunéville ist die N 59 als Schnellstraße ausgebaut und umgeht dabei die Orte, ebenso zwischen Sainte-Marie-aux-Mines und Châtenois. Dabei wurde die alte Führung zwischen Raon-l'Etape und Saint-Die durch die Orte zu Départementsstraßen mit vielen wechselnden Nummern und vereinzelt Kommunalstraßen abgestuft.

Streckenführung

Seitenäste

N 59a 
Die Route nationale 59A, kurz N 59A oder RN 59A, wurde 1976 für die Straße durch den Tunnel Maurice Lemaire vergeben. Sie stellte eine (kostenpflichtige) Alternative für die über den Pass Col de Sainte-Marie führende N59 dar. 1978 wurde sie zur Nationalstraße 159 umgewidmet und verbindet seit der Abstufung der Passstraße die beiden Teile der N 59 miteinander.

N 59bis

N159 
Die seit 1978 existierende N159 ist ein Seitenast der N59. sie führt in den Vogesen durch den Tunnel Maurice Lemaire und stellt die Alternative zur Passstrasse über den Col de Sainte-Marie dar.

Weblinks 
 Route nationale française 59 auf WikiSara (französisch)
 Route nationale française 59A auf WikiSara (französisch)

059
Route nationale 0059